Полоса препятствий:
Полоса препятствий — полоса местности, оборудованная различными препятствиями и инженерными сооружениями.
«Полоса препятствий» — советский художественный фильм 1984 года режиссёра М. Туманишвили.